Archaismus (von  bzw. , arche „Anfang“ bzw. „ursprünglich, von vornherein, uralt, ehemalig“) steht für:

 Archaismus, lexikalisch veraltendes Wort von abnehmender Gebrauchshäufigkeit
 Archaismus (Psychologie), auf die entwicklungsgeschichtlichen Anfänge gerichtete psychologische Sichtweise

Siehe auch: